Chiddes puede referirse a: 

 Chiddes, comuna francesa situada en Nièvre.
 Chiddes, comuna francesa situada en Saona y Loira.